То́ни Ролт (, 10 октября 1918, Бордон, Хэмпшир — 6 февраля 2008) — британский автогонщик. Гоночную карьеру начал в конце 30-х годов. После участия в войне в составе армии Великобритании Ролт продолжил выступления, и в мае 1950 года принял участие в Гран-при Великобритании — первом этапе нового чемпионата мира Формулы-1. Участие оказалось очень коротким — заменив Питера Уокера за рулем его ERA всего через два круга после старта, Ролт сам смог пройти только три круга, после чего сошёл. В дальнейшем гонщик стартовал ещё два раза, в 1953-м и 1955-м году, но до финиша так ни разу и не добрался. Существенно больший успех сопутствовал ему в соревнованиях на выносливость — в паре с Данканом Хэмилтоном на Jaguar он выиграл знаменитый марафон «24 часа Ле-Мана».

После завершения выступлений в гонках Ролт проявил свои качества инженера, разработав Ferguson P99 — единственную полноприводную машину, выигравшую гонку Формулы-1 (Стирлинг Мосс на внезачетном этапе — Золотом кубке в Оултон-Парке в 1961-м).

Результаты в Формуле-1 

|-
!
!Частная заявка
! ERA E
! ERA 1,5 L6С
! 

||||

|-
!
! RRC Walker  Racing Team
! Connaught  A Type
! Lea Francis  2,0 L4
! 

|-
!
! RRC Walker  Racing Team
! Connaught  B Type
! Alta 2,5 L4
! 

||||

|}

Примечания

Ссылки 
 

Автогонщики Великобритании
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Великобритании
Пилоты Формулы-1 из Великобритании
Пилоты Формулы-1 1950-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на ERA
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Connaught
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков